Первая Футбольная лига 2005-06 — 14-й сезон Второго дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Вторым дивизионом является Первая Футбольная лига. По результатам сезона в Чемпионат Футбольной лиги выйдут две команды и еще победитель Плей-офф Первой Футбольной лиги. Четыре команды занявшие самые низшие места покинут Первую Футбольную лигу и перейдут во Вторую Футбольную лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Первой лиги 
Клубы, вышедшие в Чемпионат Футбольной лиги
 Лутон Таун
 Халл Сити
 Шеффилд Уэнсдей

Клубы, выбывшие во Вторую лигу
 Торки Юнайтед
 Рексем
 Питерборо Юнайтед
 Стокпорт Каунти

В Первую лигу 
Клубы, выбывшие из Чемпионата Футбольной лиги
 Джиллингем
 Ноттингем Форест
 Ротерем Юнайтед

Клубы, вышедшие из Второй лиги
 Йовил Таун
 Сканторп Юнайтед
 Суонси Сити
 Саутенд Юнайтед

Турнирная таблица

Плей-офф

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Турнирная таблица Первой Футбольной лиги

2005
Футбол в Англии в сезоне 2005/2006
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006